Spruce Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spruce Hill Township (Minnesota)
 Spruce Hill Township (Pennsylvania)